Павел Самарин:
 Самарин, Павел Григорьевич (род. 1930) — нефтяник, лауреат Государственной премии СССР.
 Самарин, Павел Михайлович (1856—1912) — русский архитектор.
 Самарин, Павел Николаевич (1898—после 1947) — прокурор Москвы.